Платаново — название населённых пунктов:

Россия 
 Платаново — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Платаново — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Платаново — деревня в Порховском районе Псковской области.